Basisbibliothek steht für:
 Basisbibliotheek, niederländische Buchreihe
 Suhrkamp BasisBibliothek, deutsche Buchreihe